Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Hans-Jürgen Pohmann e Marty Riessen 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Bob Lutz /  Stan Smith (Campioni)
 Manuel Orantes /  Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Assente
 Assente

 Ove Bengtson /  Björn Borg (primo turno)
 Juan Gisbert /  Ilie Năstase (quarti di finale)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (semifinali)
 Hans-Jürgen Pohmann /  Marty Riessen (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1974